H23 steht für:
 HMS H23, britisches U-Boot
 HMS Echo (H23), britischer Zerstörer

H-23 steht für:
 H-23, US-amerikanische Armeeversion des Hubschraubers Hiller UH-12

Abkürzung